God Save the Queen může být:
 Hymna Spojeného království
 God Save the Queen (píseň, Sex Pistols)  – píseň punkové skupiny Sex Pistols
 God Save the Queen (píseň, Queen) – píseň rockové skupiny Queen